Пицка — фамилия:

 Пицка, Ханс (род. 1942) — австрийский валторнист, музыкальный издатель; сын Эриха Пицки.
 Пицка, Эрих (1914—1996) — австрийский валторнист, композитор, педагог.